Kurzinfo steht für:
 jegliche Form kurzgefasster Information
 Tooltip